Telurit (jon) je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 175,598 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Телурити